

События 

 Консулы Имп. Цезарь Веспасиан А. и Тит Ц. Веспасиан. Консул-суффект Тит Флавий Домициан (VI раз?) (вместо Веспасиана).
 Квестор Корнелий Тацит (ок. 55 — после 117).
 79-81 — Император Рима Тит, Флавий Сабин Веспасиан (39, 30.12 — 81, 13.9). Сын Веспасиана.
 Тит выслал из Рима Беренику.
 24 августа — извержение вулкана Везувий на Апеннинском полуострове, привёдшее к гибели городов Помпеи, Стабии и Геркуланум (Древний Рим). Гибель Гая Плиния Старшего (23-79).
 79-92 — Папа св. Анаклет (Клет).

Скончались 

 Авл Цецина Алиен — римский полководец, убит по приказу Тита за участие в заговоре против Веспасиана
 Тит Клодий Эприй Марцелл — римский политический деятель,консул-суффект Римской империи 64 и 74 годов, казнён за участие в заговоре против Веспасиана
 24 июня — Веспасиан — римский император с 69 года.
 24 августа — Плиний Старший — римский писатель; погиб при извержении Везувия (79)

См. также